Gazzaniga (gemeente Italië) 
 Giuseppe Gazzaniga, Italiaans componist
 Michael Gazzaniga, Amerikaans neurowetenschapper
 Gazzaniga (motorfiets), Italiaans motorfietsmerk